Halsey steht für:
 Halsey (Sängerin), Künstlername von Ashley Frangipane
 USS Halsey (DDG-97), Zerstörer der US Navy
 USS Halsey (CG-23), ehemaliger Kreuzer der US Navy
 Halsey Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in den USA:
 Halsey (Illinois)
 Halsey (Nebraska)
 Halsey (New Jersey)
 Halsey (Oregon)
 Halsey (Pennsylvania)
 Halsey (Town), Town(ship) im Marathon County, Wisconsin
 Halsey Valley, New York

Halsey ist der Familienname folgender Personen:
 A. H. Halsey (1923–2014), britischer Soziologe
 Brad Halsey (1981–2014), US-amerikanischer Baseballspieler
 Brett Halsey (* 1933), US-amerikanischer Schauspieler
 David Halsey (1919–2009), britischer Theologe und Bischof von Carlisle
 Forrest Halsey (1877–1949), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Francis Whiting Halsey (1851–1919), US-amerikanischer Journalist und Historiker
 George A. Halsey (1827–1894), US-amerikanischer Politiker
 Jehiel H. Halsey (1788–1867), US-amerikanischer Politiker
 Mark Halsey (* 1961), englischer Fußballschiedsrichter
 Michael Halsey († 2017), britischer Schauspieler
 Nicoll Halsey (1782–1865), US-amerikanischer Politiker
 Richard Halsey (* 20. Jahrhundert), US-amerikanischer Filmeditor
 Sherman Halsey († 2013), US-amerikanischer Regisseur und Produzent
 Silas Halsey (1743–1832), US-amerikanischer Politiker
 Simon Halsey (* 1958), britischer Dirigent
 Thomas Jefferson Halsey (1863–1951), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Plumer Halsey (1815–1854), britischer Politiker, MP
 William F. Halsey (1882–1959), US-amerikanischer Marineoffizier